Giuseppe Pergolizzi (1914-1983) – politico e dirigente sportivo italiano
 Laura Pergolizzi in arte LP (1981) – cantautrice statunitense
 Rosario Pergolizzi (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano